BSV steht für:
 Baltischer Sport-Verband, ehemaliger Sportverband in Deutschland
 Badischer Schachverband, ein Landesverband des Deutschen Schachbundes
 Bandscheibenvorfall
 Bank für Sparanlagen und Vermögensbildung, jetzt ING-DiBa
 Barenburger Sportverein, siehe Kickers Emden #Geschichte
 Bayerischer Schulbuch Verlag (bsv), siehe R. Oldenbourg Verlag 
 Bayerischer Skiverband
 Beckumer Spielvereinigung, ein Fußballverein, siehe SpVg Beckum
 Berliner Schachverband
 Berliner Segler-Verband
 Berliner Sport-Verein 1892, siehe Berliner SV 1892
 Berliner Sportverein Hürtürkel, siehe BSV Hürtürkel
 Berner Schriftstellerverein
 Berufsverband der Siedlungsplaner, siehe Fachverband Schweizer Planer
 Betriebssportverband, siehe Deutscher Betriebssportverband
 Bezirksschülervertretung
 Bienensachverständiger
 Billard Sportverein Wuppertal 1929
 Binnenschifffahrtsverordnung, siehe Verordnung über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern
 Bitcoinsv, ist ein Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System, das unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto entwickelt wurde.
 Blinden- und Sehschwachenverband der DDR
 Bourse solidarité vacances, Feriensolidaritätsbörse in Frankreich
 Bremer SV
 BSV Verlag (Bildschriftenverlag), deutscher Comicverlag
 Bund für Soziale Verteidigung, deutsche Organisation der Friedensbewegung
 Bundesamt für Sozialversicherungen (Schweiz)
 Bundesschuldenverwaltung, siehe Bundeswertpapierverwaltung
 Bundesschülervertretung in Österreich
 Buxtehuder SV
 Büchersammelverkehr, eine Transport-Dienstleistung der Barsortimente für den stationären Buchhandel

BsV steht für
 Bodo-saltans-Virus

bsv steht für:
 Baga Sobané (ISO-639-3-Code), wohl verschwundener Dialekt des Baga-Dialektclusters der Baga (Volk) in Niederguinea

Siehe auch:

Abkürzung